Neues Schloss steht für folgende Bauwerke:

 Neues Schloss in Arnshaugk, Thüringen
 Neues Schloss (Bad Arolsen)
 Neues Schloss (Bad Lobenstein)
 Neues Schloss (Baden-Baden)
 Neues Schloss (Banská Štiavnica)
 Neues Schloss Bayreuth
 Neues Schloss Belp
 Neues Schloss (Braunschwende)
 Neues Schloss Büdesheim
 Neues Schloss Bümpliz
 Neues Schloss Buonas
 Neues Schloss (Eremitage) in der Eremitage Bayreuth
 Neues Schloss (Freyenstein), Freyenstein, Brandenburg
 Neues Schloss (Gaildorf)
 Neues Schloss (Gießen)
 Neues Schloss (Gmünd in Kärnten)
 Neues Schloss (Gräfentonna), Thüringen
 Neues Schloss (Grodno)
 Neues Schloss (Guntersblum)
 Neues Schloss Gerzensee	
 Neues Schloss (Hechingen)
 Neues Schloss (Hemau)
 Neues Schloss Herrenchiemsee
 Neues Schloss Herrenwörth
 Neues Schloss in Hummelshain, Thüringen, siehe Neues Schloss Hummelshain, Jagd- und Residenzschloss
 Neues Schloss (Ingolstadt)
 Neues Schloss Jevišovice
 Neues Schloss Kißlegg
 Neues Schloss (Königskrug)
 Neues Schloss (Leonberg)
 Neues Schloss (Meersburg)
 Neues Schlösschen (Michelbach am Heuchelberg)
 Neues Schloss in Bad Muskau, Sachsen, siehe Schloss Muskau
 Neues Schloss (Neunburg vorm Wald)
 Neues Schloss in Lampertheim-Neuschloß, Hessen, siehe Schloss Neuschloß
 Neues Schloss Neustadt-Glewe
 Neues Schloss in Neustadt an der Orla, Thüringen, siehe Schloss Neustadt
 Neues Schloss Ober Rengersdorf
 Neues Schloss Oberdiessbach
 Neues Schloss in Idar-Oberstein-Oberstein, Rgheinlamd-Pfalt, siehe Schloss Oberstein
 Neues Schloss (Pappenheim)
 Neues Schloss (Penig) in Penig, Sachsen
 Neues Schloss (Plößberg)
 Neues Schloss (Stuttgart) 
 Neues Schloss (Tettnang)
 Neues Schloss (Trappstadt)
 Neues Schloss Uhyst
 Neues Schloss (Valley), Bayern
 Neues Schloss in Waldenburg, Sachsen, siehe Schloss Waldenburg (Sachsen)
 Neues Schloss Waldthurn
 Neues Schloss Wehr
 Neues Schloss in Wendelstein (Memleben), Sachsen-Anhalt
 Neues Schloss in Wittum in Wiesentheid, Bayern, siehe Schlösschen (Wiesentheid)
 Neues Schloss Worb

Siehe auch:

 Neuschloß
 Neues Jagdschloss
 Neue Burg (Begriffsklärung)